Leo Groenewegen ist der Name folgender Personen:

* Leo Groenewegen (Footballspieler, 1953) (* 1953), australischer Australian-Football-Spieler 
 Leo Groenewegen (Footballspieler, 1965) (* 1965), kanadischer Canadian-Football-Spieler